Calcolatrice (Calculator) – software di calcolo presente nei sistemi Microsoft Windows
Calculator++ – calcolatrice aritmetica, scientifica o finanziaria ecc., sia da scrivania (desktop calculator) o tascabile (pocket calculator). Può essere manuale o programmabile   
Calculator – personaggio dei fumetti DC Comics